

Matière

Carte géographique 

 Carte à bâtonnets : cartes nautiques produites par les habitants des îles Marshall afin de se repérer sur l'océan
 Carte aéronautique : carte créée pour assister la navigation des aéronefs
 Carte altimétrique : carte qui représente les variations d'altitude d'une surface par rapport à une surface de référence
 Carte d'État-Major : carte générale de la France réalisée, dans sa première version, au 
 Carte du service vicinal : carte topographique de la France dressée par ordre du ministre de l'Intérieur
 Carte Dufour : atlas au 1:100 000 du territoire suisse
 Carte en relief : carte imprimée sur un support plastique thermoformé afin de lui faire épouser les formes du relief de la région cartographiée
 Carte en T : représentation du monde connu au Moyen Âge
 Carte figurative de l'instruction populaire de la France : carte thématique choroplèthe conçue en 1826 représentant le taux d'élèves masculins scolarisés pour chaque département français
 Carte géologique :  représentation des roches et structures géologiques, présentes à l'affleurement ou en subsurface
 carte interactive ou carte dynamique : carte qui, par opposition aux cartes statiques, permet de zoomer et de se déplacer dans la carte
 Carte inversée : carte du monde qui utilise une représentation inverse de celle traditionnellement utilisée
 Carte isochrone : carte qui montre des aires délimitées par des courbes isochrones
 Carte linguistique : carte thématique montrant la distribution géographique des locuteurs d'une langue
 Carte lithologique : carte qui représente la nature des formations rocheuses affleurantes d'une région donnée
 Carte marine : carte qui représente les éléments indispensables à la navigation maritime
 Carte météorologique : carte géographique représentant l'état de l'atmosphère à un temps précis
 Carte Michelin : carte routière créée par la société de pneumatiques Michelin
 Carte muette : carte géographique sans écriture
 Carte phytogéographique : représentation de zones homogènes du point de vue la répartition des végétaux terrestres
 Carte routière : représentation schématique des axes routiers destinée principalement aux automobilistes
 Carte thématique : carte qui représente uniquement un type précis de donnée
 Carte topographique : carte à échelle réduite représentant le relief déterminé par altimétrie et les aménagements humains
 Carte Zeno : représentation de l'Atlantique nord éditée pour la première fois en 1558

Carte astronomique 
 Carte du Ciel : projet astronomique international destiné à cartographier et relever les coordonnées astronomiques de plusieurs millions d'étoiles de la sphère céleste

Carte historique 
 Carte historique : carte politique qui donne la cartographie d'une région à une époque ancienne

Carte pictorale 
 Carte picturale : cartes illustrées représentent un territoire donné avec un style plus artistique que technique
 Carte postale : moyen de correspondance écrite qui se présente sous la forme d'un morceau de papier cartonné rectangulaire

Carte conceptuelle 
 Carte conceptuelle : représentation d'un ensemble de concepts reliés sémantiquement entre eux
 Carte génétique : diagramme représentant la position relative des locus sur un chromosome et les distances entre eux.
 Carte heuristique : schéma qui permet de représenter visuellement et de suivre le cheminement associatif de la pensée
 Carte mentale : représentation spatiale visualisant l’organisation de l’information dans le cerveau animal ou humain
 Carte scolaire : système d'affectation des élèves dans une école située dans un secteur géographique où ces élèves sont domiciliés
 Carte statistique : représentation cartographique sur laquelle sont représentées des données quantitatives
 Carte stratégique : synthèse graphique qui définit les relations de cause à effet entre les éléments constituant la stratégie d'une entreprise ou de toute forme d'organisation

En mathématiques 
 Carte locale : paramétrisation d'un ouvert
 Carte combinatoire : objet combinatoire qui intervient dans la modélisation de structures topologiques
 Carte généralisée : modèle topologique qui permet de représenter et de manipuler des objets subdivisés

Carte ludique 
 Carte à jouer :  fiche illustrée, utilisée dans des jeux de société
 Carte de jeu vidéo : niveau d'un jeu vidéo, une étape dans un jeu vidéo
 Mini-carte : carte miniature, aidant un joueur à s'orienter
 Carte du monde : représentation graphique d'une zone d'un jeu vidéo

Carte de restaurant 
 Carte de restaurant : ensemble des mets qui peuvent être servis pour un prix déterminé

Carte informatique ou électronique 
 Carte à puce : carte portant au moins un circuit intégré capable de contenir de l'information
 Carte d'extension : ensemble de composants placés sur un circuit imprimé qui est connectable à la carte mère
 Carte DRAC : carte d'administration à distance des serveurs de marque Dell
 Carte graphique : carte d’extension d’ordinateur dont le rôle est de produire une image affichable sur un écran
 Carte mémoire : type de mémoire informatique
 Carte mère : carte principale d'un micro-ordinateur
 Carte perforée : morceau de papier rigide qui contient des informations représentées par la présence ou l'absence de trou dans une position donnée
 Carte son : une carte d'extension d'ordinateur
 Carte virtuelle

Carte relative à l'identité 
 Carte de visite : fiche cartonnée permettant la présentation de son identité personnelle ou professionnelle
 Carte de commerce : type ancien de carte de visite
 Carte d'identité : document officiel qui permet à une personne physique de prouver son identité
 Carte nationale d'identité en France
 Carte d'identité israélienne
 Carte d'électeur : carte utilisée dans le cadre d'un vote ou de votation
 Carte de résident permanent aux États-Unis : document d'identification émis par le service de citoyenneté et d'immigration américain, aussi connue sous le nom de green card (carte verte)

Carte justifiant le statut d'ayant droit  
 Carte Vitale et carte Vitale 2 : carte d'assurance maladie de l'assurance maladie en France
 Carte famille nombreuse : carte délivrée en France par la SNCF et donnant droit à un certain nombre d'avantages tarifaires

Carte justifiant d'un statut particulier ou professionnel 

 Carte de presse en France : en France, une carte d'identité professionnelle qui permet au journaliste professionnel de prouver son activité
 Carte d'invalidité : carte attestant que son détenteur est handicapé

Carte à usage économique ou financier 

 Carte de paiement : moyen de paiement se présentant sous la forme d'une carte plastique
 Carte de fidélité : outil marketing permettant de fidéliser un client
 Carte cadeau : carte à laquelle on attribue une valeur faciale
 Carte prépayée : instrument de paiement

Carte liée aux déplacements et transports 
 Carte HOP : titre de transport sur le réseau de transport public de la ville d'Auckland et de sa banlieue, en Nouvelle-Zélande
 Carte grise : certificat d'immatriculation en France qui autorise la circulation du véhicule
 Carte Navigo : carte à puce sans contact servant de support pour certains forfaits d'abonnement utilisables dans les transports en Île-de-France. Ce support physique a remplacé la carte Orange, la carte Intégrale (devenue le forfait Navigo Annuel) et la carte Améthyste (devenue le forfait Améthyste destiné aux personnes âgées ou invalides).
 Carte Octopus : carte à puce utilisée par un système de paiement électronique à Hong Kong
 Carte verte : certificat d'assurance automobile délivré par les assureurs européens
 Carte kiwi : Ancienne carte permettant d'avoir des réductions à la SNCF

Patronyme 
Carte est également un nom de famille notamment porté (ou ayant été porté) par :
 Anto Carte (1886-1954), artiste peintre, lithographe et illustrateur belge.

Divers 
 Cartes du ciel : logiciel libre de planétarium et d’atlas céleste
 Carte géographique : espèce de papillon
 Carte stéréoscopique : photographies en relief stéréoscopique
 Portrait carte-de-visite : photographie de petit format ayant connu une énorme diffusion entre 1860 et 1914.

Voir aussi 
 
 
 
 Cartographie
 Cartes, commune d'Espagne de Cantabrie
 Château des Cartes, classé monument historique, au lieu-dit Les Cartes à Sonzay, dans le département français d'Indre-et-Loire.